Украинский 47-й пехотный полк

 47-й егерский полк
 47-й корпусной артиллерийский полк
 
 47-й гаубичный артиллерийский полк 47-й танковой дивизии
 47-й пушечный артиллерийский полк 9-й артиллерийской дивизии
 47-й запасный артиллерийский полк 36-й запасной стрелковой дивизии (бригады)
 47-й гвардейский артиллерийский полк 21-й гвардейской стрелковой дивизии